Договор в форте Стенуикс () — договор, заключённый между представителями Конфедерации ирокезов и Великобританией (в присутствии представителей Нью-Джерси, Вирджинии и Пенсильвании) в 1768 году в . Это был первый крупный договор, заключённый в соответствии с королевской прокламацией 1763 года. Договор был заключён по просьбе пенсильванских торговцев мехом, которые жаловались на убытки, причинённые восстанием Понтиака и хотели компенсаций в виде земель на западе. В обмен на крупные денежные выплаты ирокезы согласились изменить границы, уступив англичанам территорию Кентукки, современную Западную Вирджинию. Были урегулированы земельные споры между индейцами и фамилией Пенн.

Примечания

Литература

Статьи

Ссылки 
 
 

История штата Нью-Йорк
Международные договоры Великобритании
Ноябрь 1768 года
1768 год в политике
Международные договоры XVIII века
Ирокезы